Timbale steht für:

 Timbale (Gericht), eine kleine Pastete oder Pastetenform
 Timbales sind ein aus Südamerika stammendes Trommelpaar  
 eine Kesselpauke, aus dem Französischen